Joaquín Miguel Gutiérrez ist der Name folgender Personen:

* Joaquín Miguel Gutiérrez Canales (1796–1838), mexikanischer Militär und Politiker 

Joaquín Miguel Gutiérrez ist der Name folgender Orte in Mexiko:

 Joaquín Miguel Gutiérrez (Altamirano), Ort in Chiapas
 Joaquín Miguel Gutiérrez (Frontera Comalapa), Ort in Chiapas
 Joaquín Miguel Gutiérrez (Pijijiapan), Ort in Chiapas
 Joaquín Miguel Gutiérrez (Tapachula), Ort in Chiapas
 Joaquín Miguel Gutiérrez (Villaflores), Ort in Chiapas